Naselja u BiH:
 Šići (Bugojno, BiH), naselje u općini Bugojno
 Šići (Tuzla, BiH), naselje u općini Tuzla